Саутпорт има више значења:
 Саутпорт
 Саутпорт (Њујорк)
 Саутпорт (Конектикат)
 Саутпорт (Индијана)
 Саутпорт (Северна Каролина)